Il doppio del torneo di tennis Munich WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 4–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Heinz Günthardt /  Peter Rennert (quarti di finale)

 Mark Edmondson /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Munich WCT 1982